Чемпионат мира по спидвею среди юношей проводится в нескольких дисциплинах: 1) классический спидвей в зачётах 80сс и 250сс, а также в 2) спидвее на траве (125сс) и 3) спидвее на длинном треке (250сс). Организатор – Международная мотоциклетная федерация (FIM).  Соревнования входят в общий цикл трековых соревнований FIM..

Официальное название чемпионатов по спидвею 80сс и по спидвею на траве 125сс – Youth Gold Trophy, чемпионатов по спидвею 250сс и по спидвею на длинном треке 125сс – Youth World Cup.

Возрастные ограничения участников
Спидвей 80сс  и спидвей на траве 124 сс – от 12 до 16 лет.
Спидвей 250сс и спидвей на длинном треке 250 сс – от 13 до 17 лет.

Победители

Чемпионат мира по спидвею среди юношей в зачёте 80сс

Медальный зачёт

Чемпионат мира по спидвею среди юношей в зачёте 250сс

Медальный зачёт

Чемпионат мира по спидвею среди юношей (125сс) 
Прим.: по 2014 год чемпионат проводился на травяных треках.

Медальный зачёт

Чемпионат мира по спидвею на длинном треке среди юношей (250сс)

Медальный зачёт

Примечания

Соревнования по спидвею